Bathystoma Scudder,1863 - synonim rodzaju ryb Haemulon
 Bathystoma Fitzinger, 1873 - synonim rodzaju ryb Leuciscus